Hatton puede hacer referencia a:

Lugares 
 Canadá:
 Hatton, una aldea no incorporada en la provincia de Saskatchewan.

 Estados Unidos:
 Hatton, un lugar designado por el censo en el estado de Alabama.
 Hatton, una ciudad en el estado de Dakota del Norte.
 Hatton, un municipio en el estado de Míchigan.
 Hatton, un pueblo en el estado de Washington.

 Escocia:
 Hatton of Cruden

 Inglaterra:
 dos parroquias civiles en el condado de Cheshire y los pueblos que se ubican dentro de su límite:
 Hatton, en la autoridad unitaria de Chesire Oeste y Chester.
 Hatton, en la autoridad unitaria de Warrington.
 Hatton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Derbyshire.
 Hatton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Lincolnshire.
 Hatton, una zona de Londres.
 Hatton (Shropshire)
 Hatton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Warwickshire.

 Sri Lanka:
 Hatton, una villa en la provincia Central.

Personas 
 Denys Finch Hatton (1887-1931), un cazador británico y amante de la escritora Karen Blixen.
 Raymond Hatton (1887–1971), un actor estadounidense.
 Ricky Hatton, MBE (1978), un boxeador británico.
 Vern Hatton (1936), un exjugador de baloncesto estadounidense.